Jamie Doornbosch (né le  à Richmond Hill, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière junior avec les Petes de Peterborough en 2006-07 et y évolue jusqu'au terme de la saison 2009-10. Cette dernière saison est sa plus productive jusqu'à ce jour avec une récolte de 50 points en 68 parties. Il passe ensuite aux Rangers de Kitchener.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Petes de Peterborough ||LHO ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Petes de Peterborough ||LHO ||60 ||2 ||10 ||12 ||53 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 ||Petes de Peterborough ||LHO ||64 ||8 ||29 ||37 ||60 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2009-2010 ||Petes de Peterborough ||LHO ||68 ||12 ||38 ||50 ||52 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2010-2011 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||68 ||19 ||29 ||48 ||44 ||7 ||1 ||1 ||2 ||8
|- 
|2010-2011 ||Islanders de New York ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Huskies de Saint Mary's || SIC || 28 || 1 || 13 || 14 || 70 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2012-2013 || Huskies de Saint  Mary's || SIC || 28 || 1 || 12 || 13 || 32 || 7 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2013-2014 || Huskies de Saint  Mary's || SIC || 28 || 8 || 13 || 21 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Huskies de Saint  Mary's || SIC || 26 || 2 || 13 || 15 || 63 || 8 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2015-2016 || Huskies de Saint  Mary's || SIC || 23 || 5 || 16 || 21 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hawks d'Elsipogtog ||  || 3 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Thunder de Wichita || ECHL || 44 || 10 || 20 || 30 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Thunder de Wichita || ECHL || 17 || 1 || 7 || 8 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Beast de Brampton || ECHL || 26 || 2 || 12 || 14 || 12 ||- || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1990
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Islanders de New York
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Senators de Belleville